Charcoal Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Charcoal Hill (Connecticut)	
 Charcoal Hill (Maryland)